hrabstwo Wright (ang. Wright County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Wright (ang. Wright County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Wright (ang. Wright County) w USA, w stanie Missouri